Мисс Интернешнл 2016 () — 56-й конкурс красоты «Мисс Интернешнл», прошедший 27 октября 2016 года в Tokyo Dome City Hall в Токио. Победительницей стала представительница Филиппин — Кайли Версоза. Это уже шестая корона "Мисс Интернешнл" для Филиппин.

Результаты

Итоговые места

Континентальные королевы

Специальные награды

Участницы 
Список участниц:

Примечание

Дебютировали

Вернулись 
Последний раз участвовали в 1994 году:
 

Последний раз участвовали в 2007 году:
 

Последний раз участвовали в 2013 году:
 

Последний раз участвовали в 2014 году:

Отказались 
 — Конкурс не проводился.
 — Конкурс не проводился.
 — Конкурс не проводился.
 — Татьяна Ролин была выбрана в качестве «Мисс интернешнл Парагвай» 2016 года за семь дней до начала конкурса красоты и не смогла участвовать в том же году из-за расписания и получения визы. Она будет конкурировать в следующем году.
 — Конкурс не проводился.
 — Кагла Чукурова была выбрана как «Мисс интернешнл Турция» 2016. Из-за расписания и требования о получении визы она не участвовала в конкурсе «Мисс Интернешнл» 2016 года.
 — Конкурс не проводился.

Участие в других конкурсах красоты 
Contestants who previously competed or will be competing at other international beauty pageants:
Мисс Вселенная
2014: : Габриела Берриос (Miss Photogenic)

Мисс Мира
2013: : Hiba Telmoudi
2014: : Йоана Дон
2015: : Cynthia Núñez

Мисс Земля
2015: : Мария Тайпалеенмёки

Miss Supranational
2012: : Габриела Берриос (Топ-10)

World Miss University
2016:: Rewati Chetri (Miss Asia — Победительница)

Reina Hispanoamericana
Reina Hispanoamericana 2015: : Йоана Дон (3-я Вице Мисс)

Miss Teen Universe
2015: : Andrea Salinas

Miss Teen South Pacific
2008: : Jessica Tyson (Победительница)

Miss Teen World Supermodel
2008: : Jessica Tyson (Победительница)

Look CyZone
2012: : Джессика Дуарте  (Топ-5)

Miss Teen Continental
2014: : Tania Nunes

Примечание

Ссылки 
 Официальный сайт

2016 год в Японии
Мисс интернешнл
События 27 октября
Октябрь 2016 года